Luks ist der Familienname folgender Personen:

 Eugene Luks (* 1940), US-amerikanischer Mathematiker
 George Benjamin Luks (1867–1933), US-amerikanischer Porträt- und Genremaler
 Leonid Luks (* 1947), russischer Historiker
 Václav Luks (* 1970), tschechischer Hornist und Dirigent

LUKS steht für:
 Linux Unified Key Setup, eine Erweiterung von dm-crypt
 Luzerner Kantonsspital

Siehe auch:
 Luchs
 Lux

Abkürzung